Arouca – miasto w Portugalii
 Arouca – miasto w Trynidadzie i Tobago